Соревнования в мужском фристайле в дисциплине могул на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 8 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 44 спортсмена из 14 стран мира.

Медалисты

Результаты

Квалификация

ФИНАЛ

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019